Ordet lifter har flere betydninger:
 Lift - i flertal.
 Elektrohydrodynamisk-lifter